Violator (album), een studioalbum van Depeche Mode uit 1990
Violator (band), een Braziliaanse thrashmetalband
Violator (computerspel), een computerspel
Violator (stripfiguur), een stripfiguur die verscheen in Todd McFarlane's Spawn
Violator (platenlabel), een hiphop/r&b-platenlabel